

Класификације

Види још 

 Вуелта а Еспања
 Списак бициклиста